Cubillas puede hacer referencia a los siguientes topónimos de España:

 Parque del Cubillas, localidad del municipio de Albolote en la provincia de Granada.
 Cubillas del Pinar, localidad del municipio de Sigüenza en la provincia de Guadalajara.
 Cubillas de los Oteros, municipio de la provincia de León.
 Cubillas de Rueda, municipio de la provincia de León.
 Cubillas de Arbas, localidad del municipio de Villamanín en la provincia de León.
 Las Cubillas, localidad del municipio de Chinchón en la provincia de Madrid.
 Cubillas de Cerrato, municipio de la provincia de Palencia.
 Cubillas, localidad del municipio de Ramales de la Victoria en la provincia de Cantabria.
 Cubillas de Santa Marta, municipio de la provincia de Valladolid.

Asimismo, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:

 Arsenio Farell Cubillas (1921-2005), abogado y político mexicano.
 David Cubillas Peña (n.1990), futbolista español.
 Diego de Cubillas (f.1574), maestro cantero español.
 García de Cubillas (1484-1559), maestro cantero español, aparejador de las obras de la Catedral de Segovia y de otras varias iglesias.
 José Arturo Cubillas Fontán (n.1964), terrorista hispano-venezolano.
 Modesto Cubillas Pérez (1820-1881?), explorador español.
 Óscar Cubillas Ramírez (n.1938), compositor clásico peruano.
 Teófilo Juan Cubillas Arizaga (n.1949), futbolista peruano.

Además, puede hacer referencia a:

 La estación de Cubillas de Santa Marta, apeadero ferroviario situado en la comunidad autónoma de Castilla y León (España).
 El embalse del Cubillas, embalse en la provincia de Granada, en Andalucía (España).
 El río Cubillas, río del sur de la península ibérica que transcurre íntegramente por la provincia de Granada (España).